Lenormant ist der Familienname folgender Personen:

 Amélie Lenormant (1803–1893), französische Autorin 

 François Lenormant (1837–1883), französischer Historiker, Archäologe und Assyriologe